FBK peut faire référence :
 Führerbegleitkommando ou SS-Begleitkommando des Führers, une unité spéciale protégeant Adolf Hitler ;
 Fond Borby s Korruptsieï (en français, Fondation anti-corruption), une association russe de lutte contre la corruption.